Detta är en lista över svenska band och artister efter sålda album.

Lista

Referenser 

Listor med anknytning till kultur i Sverige